Lyndhurst kan syfta på:
 Lyndhurst, Hampshire – en ort och civil parish i New Forest i Hampshire i England
 Lyndhurst Airport – en flygplats i Australien

Personer 
 John Copley, 1:e baron Lyndhurst (1772–1863), en brittisk rättslärd och statsman